Wojciech Stpiczyński (ur. 23 kwietnia 1896 w Warszawie, zm. 26 sierpnia 1936 w Paryżu) – polski polityk, redaktor i publicysta okresu międzywojennego, jeden z najbardziej radykalnych zwolenników Józefa Piłsudskiego, poseł na Sejm IV kadencji, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, porucznik piechoty Wojska Polskiego, członek loży wolnomularskiej w Warszawie w czasach II Rzeczypospolitej.

Życiorys 

Był synem Edmunda, urzędnika kolejowego, w okresie II RP pracownika Ministerstwa Komunikacji, i Stanisławy ze Skoworońskich. Ukończył Gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie (1913). W młodości od 1911 był członkiem Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, od 1915 Polskiej Organizacji Wojskowej, stanął na czele akademickiego ruchu niepodległościowego. Podczas I wojny światowej 24 lipca 1917 aresztowany przez Niemców pod zarzutem planowania zamachu na gen. Beselera, do 1918 był osadzony w Twierdzy Modlin.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 i wybuchu wojny polsko-ukraińskiej wraz z płk. Kazimierzem Sawickim był współorganizatorem Legii Akademickiej. Brał udział w obronie Lwowa, wyróżniając się odwagą. Został ranny pod Gródkiem Jagiellońskim. W styczniu 1920 POW powołała Stpliczyńskiego do zorganizowania tzw. III powstania śląskiego (był reprezentantem polskiego rządu przy dowództwie powstania). 16 lutego 1921 został zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 w stopniu porucznika, w piechocie, w grupie oficerów byłych Legionów Polskich. W 1934 w stopniu porucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 zajmował 1138. lokatę na liście oficerów pospolitego ruszenia piechoty. Pozostawał wówczas w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto III. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr I i był „przewidziany do użycia w czasie wojny”.

Stając się ideologiem Piłsudczyków, pod koniec 1921 założył tygodnik „Głos”, w 1923 przemianowany na „Głos Prawdy”, w 1926 przekształcony w dziennik, którego był redaktorem naczelnym do 1929. W okresie zamachu majowego z 1926 stanął po stronie Józefa Piłsudskiego, organizując wówczas kwaterę prasową i wykonując zadania zlecone. Przeprowadzał pierwsze wywiady prasowe udzielane przez Marszałka. W okresie 1931–1932 był prezesem Związku Strzeleckiego. Twórca określenia „sanacja”. Od listopada 1932 był redaktorem naczelnym „Kuriera Porannego”.

Po śmierci Piłsudskiego w 1935 został zatrudniony jako bliski doradca jego następcy, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. W 1935 został wybrany posłem na Sejm IV kadencji (1935–1938).

Chorował na gruźlicę. Zmarł 26 sierpnia 1936 w Paryżu. 1 września 1936 został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera A 20-prawe półkole-grób 11).

Publikacje 
 Pomorski Głos Prawdy (1927)
 Polska, która idzie (1929)
 Głos prawdy: miraże pacyfizmu i duch epoki, groźne skrzywienia psychiki polskiej, u źródeł niedostatku, refleksy wewnętrznych zmagań w tragedji Piłsudskiego (1930)
 Młodzieży – ciebie bałamucą (1930)
 Krwawy, pracowity cud roku 1920

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 31 sierpnia 1936)
 Krzyż Niepodległości (22 grudnia 1931)
 Krzyż Walecznych (dwukrotnie, 1921)
 Złoty Wawrzyn Akademicki (5 listopada 1935)
 Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia
 Order Korony Rumunii III Klasy

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Publikacje Wojciecha Stpiczyńskiego w bibliotece Polona

Absolwenci i uczniowie szkoły imienia Tadeusza Reytana w Warszawie
Członkowie Legii Akademickiej
Członkowie Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”
Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej
Ludzie urodzeni w Warszawie
Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Niepodległości
Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Walecznych (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia
Odznaczeni Złotym Wawrzynem Akademickim
Pochowani na Powązkach-Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
Polacy odznaczeni Orderem Korony Rumunii
Politycy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
Polscy dziennikarze prasowi
Polscy redaktorzy naczelni
Polscy wolnomularze (II Rzeczpospolita)
Porucznicy piechoty II Rzeczypospolitej
Posłowie na Sejm IV kadencji (1935–1938)
Powstańcy śląscy
Prezesi Związku Strzeleckiego
Uczestnicy bitwy o Lwów 1918–1919 (strona polska)
Uczestnicy wojny polsko-ukraińskiej (strona polska)
Urodzeni w 1896
Zmarli na gruźlicę
Zmarli w 1936